Subang (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Java
Subang (Kuningan), een onderdistrict van het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
Subang (Subang), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
Subang (plaats), een plaats in de Indonesische provincie West-Java